Das Wort Lillooet (bzw. Lilloet) bezeichnet:

 einen Indianerstamm in British Columbia, Kanada, siehe St'at'imc (Ethnie)
 dessen Sprache, eine Untersprache der Salish-Sprachgruppe, siehe Lillooet (Sprache)
 einen Ort in British Columbia, Kanada, siehe Lillooet (British Columbia)
 einen Fluss in British Columbia, Kanada, siehe Lillooet River